Ravine Mahaut ist der Name der Flüsse:
 Ravine Mahaut (Dominica), Dominica
 Ravine Mahaut (St. Lucia), St. Lucia